Caspari är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Paul Caspari
 Theodor Caspari

Efternamn